2013. november 21-én tüntetések kezdődtek Kijev főterén, a Majdanon, a Jevromajdan ellenzéki társulás szervezésében. A tüntetések kiváltó oka az volt, hogy az euro-atlanti integrációból, konkrétan az Európai Unió társulási szerződéstől az elnök, Viktor Fedorovics Janukovics visszalépett, miután számára kedvezőbb ajánlatot kapott az orosz elnöktől, Vlagyimir Putyintól. November 30-án a tüntetést ismeretlen parancsra erőszakosan feloszlatták, számos tüntetőt őrizetbe vettek.

Az egész országban növekvő elégedetlenség hatására egyre nagyobb, több százezres tömeg kezdett kialakulni.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Kelet-ukrajnai háború
 Donyecki Népköztársaság
 Harkovi Népköztársaság
 Luganszki Népköztársaság
 Odesszai Népköztársaság